Wabl ist der Familienname von

 Andreas Wabl (* 1951), österreichischer Politiker
 Martin Wabl (* 1945), österreichischer Politiker und Jurist

Wabl steht für:
 Wabl (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft von Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten